Бган — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 Бган, Максим Валерьевич (род. 1988) — российский легкоатлет.
 Бган, Ольга Павловна (1936—1978) — советская актриса театра и кино.